Мокриця — рослина з родини Гвоздичні (Caryophyllaceae)

 Мокри́ці (Oniscidea) — підряд рівноногих ракоподібних.

 Мокри́ця — рід грибів Hygrophorus.